1. division har flere betydninger:

Sport

Danske 1. divisioner:
 1. division (fodbold) – den næstbedste danske række i Danmarkturneringen i fodbold.
 1. division (1945-1990) - den bedste danske fodboldrække fra 1945-1990
 1. division for kvinder (fodbold) – den næstbedste danske række i Danmarksturneringen i kvindefodbold.
 1. division (amerikansk fodbold) – den næstbedste danske række i amerikansk fodbold.
 1. division (basketball) – den næstbedste danske række i basketball.
 1. division (floorball) - en række i floorball
 1. division (håndbold) – den næstbedste danske række på seniorplan i håndbold for både kvinder og herrer.
 1. division (ishockey) – den næstbedste danske række i ishockey.

Ikke-danske 1. divisioner:
 Adeccoligaen – den næstøverste række i norsk fodbold.
 1. division (norsk håndbold) - en række i norsk håndbold
 Football League First Division – den tidligere bedste række i engelsk fodbold.
 1. division (Welsh Football League) – den næstbedste række i walisisk fodbold.
 1. division (Scottish Football League) – den næstbedste række i skotsk fodbold.
 Primera Division – den bedste række i spansk fodbold.
 Primera División (México) – den bedste række i mexikansk fodbold.
 Primera División de Argentina – den bedste række i argentinsk fodbold.

Militær
 1. division (militær) – betegnelse for forskellige landes militære enheder.

Se også 
 Division 1
 Division